

Toponyme 
 Creola, ville américaine située en Alabama ;
 Creola, ville américaine située en Louisiane.

Zoologie 
 Enodia creola
 Ozyptila creola

Personnage de fiction 
 Femmes délaissées#Distribution

Homonymie de localités aux États-Unis